Lakshmy Ramakrishnan – attrice e regista indiana
 Maitreyi Ramakrishnan – attrice canadese di origine tamil
 Venkatraman Ramakrishnan – chimico e biologo indiano naturalizzato britannico, premio Nobel per la chimica 2009